Simalungun steht für:

 Simalungun, ein Volk auf Sumatra in Indonesien
 Simalungun (Regierungsbezirk), ein indonesischer Regierungsbezirk in der Provinz Sumatra Utara.
 Simalungun (Sprache), eine austronesische Sprache auf Sumatra.